Mitteröd ist der Ortsname von

 Mitteröd (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Mitteröd (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mitteröd (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern

 Mitteröd (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich